Трка на 200 метара у женској конкуренцији на 11. Светском првенству у атлетици 2007. у Осаки одржана је 29., 30. и 31. августa на стадиону Нагаји.

Титулу освојену у Хелсинкију 2005. одбранила је Алисон Филикс са САД.

Земље учеснице 
Учествовале су 44 такмичарке из 34 земље.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)

  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (4)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак важећих рекорда у овој дисциплини пре почетка светског првенства 25. августа 2007. године.

Најбољи резултати у 2007. години 
Десет најбржих атлетичарки 2007. године је пре почетка светког првенства (25. августа 2007.) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП.

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC +7

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 29. августа 2007. године. У квалификацијама су учествовале 44 атлетичарке које су биле подељене у 6 група. Пласман у четвртфинале избориле су по 4 првопласиране из сваке групе (КВ) и 8 са најбољим резултатом (кв).,,

Четвртфинале 
Такмичење је одржано 29. августа 2007. године. Такмичарке су биле подељене у 4 групе. Пласман у полуфинале избориле су по 4 најбрже спринтерке из сваке групе (КВ).,,

Полуфинале 
Такмичење је одржано 30. августа 2007. године. Такмичарке су биле подељене у 2 групе. Пласман у финале избориле су по 4 најбрже спринтерке из сваке групе (КВ).,,

Финале 
Такмичење је одржано 31. августа 2007. године у 21:15 по локалном времену.

Референце

Спољашње везе 
 Резултати трке на сајту WA.
 Комплетни резултати на СП 2007. на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2007.
Трка на 100 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном